Перов, Юрий:
 Перов, Юрий Валерианович (1940—2008) — российский философ, декан философского факультета СПбГУ.
 Перов, Юрий Ливерьевич (1943—2008) — советский и российский учёный.
 Перов, Юрий Митрофанович (род. 1938) — советский и российский учёный.